Osoby:
 Florian Bullo – szwajcarski strzelec
 Gianfranco Bullo – włoski aktor
 Nicole Bullo – szwajcarska hokeistka

Zobacz też:
 Bullou
 Bulo